Mengelberg är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Egidius Mengelberg (1770–1849), tysk porträttmålare
 Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837–1919), tysk-nederländsk skulptör
 Karel Mengelberg (1902–1984), nederländsk kompositör och musikvetare
 Misha Mengelberg (1935–2017), nederländsk pianist och kompositör
 
 Rudolf Mengelberg (1892–1959), nederländsk kompositör och musikvetare
 Willem Mengelberg (1871–1951), nederländsk dirigent

Tyska efternamn